Э́ллис () — округ в штате Канзас, США. Официально образован в 1867 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 28 452 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа — 2 331,002 км2, из которых 2 328,412 км2 — суша, 1,295 км2 (0,050 %) — водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 27 507 жителей в составе 11 193 домашних хозяйств и 6 771 семей. Плотность населения составляет 12,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 12 078 жилых строений, при плотности застройки около 5,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 96,10 %, афроамериканцы — 0,67 %, коренные американцы (индейцы) — 0,21 %, азиаты — 0,82 %, гавайцы — 0,02 %, представители других рас — 1,31 %, представители двух или более рас — 0,89 %. Испаноязычные составляли 2,37 % населения независимо от расы.

В составе 28,80 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 50,00 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 7,80 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 39,50 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 30,10 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 10,80 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,35 человека, и средний размер семьи 2,96 человека.

Возрастной состав округа: 22,40 % моложе 18 лет, 18,40 % от 18 до 24, 25,20 % от 25 до 44, 19,60 % от 45 до 64 и 19,60 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 33 лет. На каждые 100 женщин приходится 95,80 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 92,60 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 32 339 USD, на семью — 44 498 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 29 885 USD против 21 269 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 18 259 USD. Около 6,50 % семей и 12,90 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 9,20 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 10,00 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Эллис, штат Канзас
  Национальная ассоциация округов США
  Blue Skyways
  Ellis County Sheriff's Department Wanted Page
  Kansas Statistical Abstract
 Географическая карта 1996 года железных дорог штата Канзас
 Географическая карта 1915 года железных дорог штата Канзас

Округа Канзаса